Alamut – górska twierdza, siedziba asasynów
 Alamut – powieść słoweńskiego pisarza Vladimira Bartola z 1938 r.
 Alamut – polska grupa muzyczna, grająca fuzję muzyki etnicznej, jazzowej i rockowej z wyraźnymi wpływami muzyki Bliskiego Wschodu